De gröna kan syfta på:

 De Gröna - politiskt parti i Finland, se Gröna förbundet
 Miljöpartiet de Gröna - ett politiskt parti i Sverige
 Allians 90/De gröna - ett politiskt parti i Tyskland
 De gröna (Österrike) - ett politiskt parti i Österrike
 De gröna - ett politiskt parti i Frankrike, se Les Verts
 De gröna -  - ett politisk parti i Luxemburg, se Déi Gréng
 De gröna – en fraktion i bysantinska rikets huvudstad Konstantinopel på 500-talet, se Nikaupproret

Se även
 Grön vänster - politiskt parti i Nederländerna
 Grön ideologi – ideologin bakom grön politik